The Adicts — британская панк-группа, образовавшаяся в Ипсуиче в 1975 году (поначалу как Afterbirth & The Pinz), игравшая жёсткий, панк-рок с элементами глэма, с беззаботными текстами. Свой имидж заимствовала у персонажей фильма «Заводной апельсин» («A Сlockwork Orange») по роману Энтони Бёрджесса (отсюда — термин, иногда применявшийся по отношению к Adicts: clockwork punks).

The Adicts не имели большого коммерческого успеха (наивысшие их достижения в национальном хит-параде: сингл «Bad Boy» — #75, альбом Sound of Music — #99, 1982), но регулярно входили в UK Indie Charts, где Sound of Music в ноябре 1982 года поднялся до #2.

Первые два альбома группы носили ретроспективный характер (набраны из демо-плёнок, синглов и радио-сессий 1978—1980 годов) и по стилю были близки к Ramones, Chelsea и The Members. Позже The Adicts, не изменив общему приподнятому настроению, разнообразили и усложнили звучание, введя в свой инструментальный арсенал скрипку и мандолину.

В сценических шоу The Adicts преобладала красочная буффонада (с использованием серпантина, игрушечных инструментов, игральных карт и т. д.). Группа не раз принимала участие в детских телепрограммах, каждый раз меняя название (Fun Adicts, ADX). Самой известной песней The Adicts остается «Viva la Revolution» (использованная, в частности, в игре Tony Hawk’s Underground).

Дискография

Студийные альбомы 
 Songs of Praise — 1981
 Sound of Music — 1982
 Smart Alex — 1985
 Fifth Overture — 1986
 Twenty Seven — 1992
 Rise and Shine — 2002
 Rollercoaster — 2005
 Songs Of Praise: Ultimate Edition — 2008 (переиздание первого диска на 2 CD, плюс DVD)
 Life Goes On  — 2009
 All The Young Droogs — 2012

Концертные альбомы 
 Live and Loud — 1987
 Rockers Into Orbit — 1990
 Joker in the Pack — 2004 (Концерты 1982 и 1983 гг.)

Сборники 
 This Is Your Life — 1984
 Totally Adicted — 1992
 The Complete Adicts Singles Collection — 1994
 The Best of The Adicts — 1996
 Ultimate Adiction - The Best Of — 1997
 The Very Best of the Adicts — 1998
 Complete Singles Collection — 1999 (переиздание сборника 1994 г.)
 Joker In The Pack — 1999
 The Collection — 2002 (Sound of Music и Smart Alex с бонусами на 2 CD)
 Clockwork Punks The Collection — 2005
 Made in England — 2005

Мини-альбомы 
 Lunch With The Adicts — 1979
 Bar Room Bop — 1985
 Triple B Sides — 2008

Синглы 
 Viva la Revolution — 1982
 Chinese Takeaway — 1982
 Bad Boy — 1983 (75# в Великобритании)
 Tokyo — 1984 (как ADX)
 Falling in Love Again — 1985 (как ADX)

Ссылки 
 Официальный сайт
 The Adicts: myspace
 The Adicts: last.fm
 The Adicts: cxc.info
 Record label of the Adicts

Примечания 

Рок-группы Великобритании
Панк-рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1977 году
Секстеты